Mazenhoven (natuurgebied), een natuurgebied bij Leut
Mazenhoven (plaats), een gehucht van Leut